
Termin -{DDA}- ima više značenja.

 Dda DNK helikaza, enzim
 Digitalno diferencijalni analizator, metod za crtanje linije na ekranu računara